Naya Daur (dt. Neues Zeitalter) ist der Titel folgender Filme:

Naya Daur (1957) mit Dilip Kumar und Vyjayantimala
Naya Daur (1978) mit Bhavana Bhatt und Danny Denzongpa